Maciej Sokołowski (zm. 1643) – starosta radziejowski
 Maciej Sokołowski (1834-1893) – powstaniec styczniowy